Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 и 7 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменок из 37 стран. 

Олимпийская чемпионка 2012 года на данной дистанции американка Дана Воллмер на этот раз стала третьей.

Золото с новым мировым рекордом (55,48) уверенно выиграла 22-летняя шведка Сара Шёстрём, для которой эта олимпийская медаль стала первой в карьере.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены новые олимпийские или мировые рекорды:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Допинг 
 10 декабря 2016 года было объявлено, что китайская пловчиха Чэнь Синьи дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Результаты, показанные ею на дистанции 100 метров баттерфляем были аннулированы.

Примечания

Ссылки 
 Плавание  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)